Andreas Vindheim (né en 1995), footballeur norvégien
 Jan Bojer Vindheim (né en 1945), politicien, poète, journaliste et activiste norvégien